Gotovuša est un toponyme qui peut désigner :
Gotovuša/Gotovushë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Štrpce/Shtërpcë, district de Ferizaj/Uroševac (MINUK) ou district de Kosovo (Serbie) ;
Gotovuša, un village Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.